

Cinema 
 Immensee – Ein deutsches Volkslied – titolo originale tedesco del film Il perduto amore diretto da Veit Harlan (1943)

Letteratura 
 Immensee – romanzo di Theodor Storm (1849)

Televisione 
 Immensee – film per la televisione diretto da Klaus Gendries (1989)

Geografia

Svizzera 
 Immensee – frazione di Küssnacht, città nel distretto di Küssnacht (Canton Svitto)